Alirezá Dzsahánbahs (, Bijar, 1993. augusztus 11. –) iráni válogatott labdarúgó, a Feyenoord játékosa.

Jegyzetek

További információk 
Soccerway profil
 Alireza Jahanbakhsh a PersianLeague.com oldalon
 Voetbal International profil 

1993-ban született személyek
Iráni labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az AZ Alkmaar labdarúgói
A NEC labdarúgói
A Brighton & Hove Albion labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
Az Eerste Divisie labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek